Harnes  es una población y comuna francesa, situada en la región de Alta Francia, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Lens y cantón de Harnes.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Paso de Calais
Localidades de Francia con bienes declarados Patrimonio de la Humanidad (Cuenca minera de Norte-Paso de Calais)